6 miejscowości w Polsce: 
 Wioska – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Niechlów 
 Wioska – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Syców 
 Wioska – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Skępe 
 Wioska – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Mikołajki
 Wioska – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Rakoniewice
 Wioska – część miasta Nasielska

Miejscowość na Białorusi:
 Wioska – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie soligorskim, w sielsowiecie Akciabr

Inne znaczenia:
 Wioska – jezioro w gminie Rakoniewice
 Wioska – bułgarski film

Zobacz też 

 Nowa Wioska
 wieś

Przypisy